Гари Труздейл (род. 8 июня 1960 года) — американский режиссёр-мультипликатор, наиболее известный как режиссёр мультфильмов «Красавица и Чудовище» (1991), «Горбун из Нотр-Дама» (1996) и «Атлантида: Затерянный мир» (2001). Всё это он снял совместно с Кирком Уайзом. После «Атлантиды» Труздейл покинул Disney и перешёл на студию DreamWorks.

Избранная фильмография

Примечания

Библиография

Ссылки
 
Official Website

Выпускники Калифорнийского института искусств
Сотрудники DreamWorks Pictures
Сценаристы анимации
Сотрудники Walt Disney Animation Studios
Художники-раскадровщики США